Змагання турніру в одиночному чоловічому розряді з фігурного катання на зимових Олімпійських іграх 1936 відбувалися 9-14 лютого.

Усі змагання пройшли в Гарміш-Партенкірхен на штучній льодовій ковзанці Олімпійського ковзанярського центра. Уранці, 9 та 10 лютого чоловіки змагалися в обов'язковій програмі, а 14 лютого — у довільній програмі.

У змаганнях брали участь 25 фігуристів з 12 країн світу.

Медалісти

Результати

Фінальний етап 

Рефері:
  Ульріх Сальхов
Судді:
  Чарльз Ротч
  В. Рос Шарп
  Вольтер Якобссон
  Джон З. Мачадо (обов'язкова програма)
  Фріц Шобер (довільна програма)
  Рудольф Калер
  Ласло фон Орбан
  Їржі Сікора

Обов'язкова програма 
Дата: 9 лютого (о 11:30); 10 лютого (о 9:00) (UTC+1)

Довільна програма 
Дата: 14 лютого (о 14:30) (UTC+1)

Посилання 
  
 
 

Фігурне катання на зимових Олімпійських іграх 1936